

Pessoas 
Brian Lawler
Fergal Patrick Lawler
Jerry Lawler
John Lawler
Nash Lawler

Localidades 

Lawler (Iowa)
Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua inglesa